Plaats in Indonesië
 Patoman (Pagelaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Patoman (Rogojampi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java